

Pseudonyme 

Raina est une auteur-compositeur-interprète sud-coréenne.

Patronyme 

 (1977-), chanteur italien.
 (1952/1953-), acteur indien.
 (?-), acteur indien.
 (1986-), joueur indien de cricket.

Prénom

Toponyme

, dans le Bengale-Occidental.
, Vidhan Sabha dans le Bengale-Occidental.
, dans le Bengale-Occidental.
, dans le Bengale-Occidental.

, dans la province de Coni.

Divers 
Raïna Raï est un groupe algérien de musique raï.

Voir aussi 

Patronyme italien